Quissac puede referirse a: 

 Quissac, comuna francesa en Gard.
 Quissac, comuna francesa en Lot.